Жгутово — название населённых пунктов в России:

 Жгутово — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Жгутово — деревня в Островском районе Псковской области.

См. также 
 Жгутова